L'edizione 1987-88 della Segunda División B fu l'undicesimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 80 squadre raggruppate in quattro gruppi. Le prime di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime quattro e la peggiore quintultima furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1988-1989.
  , , ,  , , , , ,  , , ,  , , , ,   e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1987-1988
 Segunda División spagnola 1987-1988
 Coppa del Re 1987-1988

Collegamenti esterni
 

1987-1988